Wucherer steht für:

 Person, die Wucher betreibt
 Kartenspiel von Friedemann Friese

Wucherer ist der Familienname folgender Personen:
 Augustinus Karl Wucherer-Huldenfeld OPraem (* 1929), österreichischer Theologe und Philosoph
 Bernhard Wucherer (1954–2022), deutscher Schriftsteller
 Denis Wucherer (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Fritz Wucherer (1873–1948), deutscher Landschaftsmaler schweizerischer Herkunft
 Gerhard Wucherer (* 1948), deutscher Leichtathlet
 Gustav Friedrich Wucherer (1780–1844), deutscher Pfarrer, Mathematiker und Physiker
 Jochen Wucherer (* vor 1965), deutscher Basketballspieler
 Klaus Wucherer (* 1944), deutscher Ingenieur und Manager
 Ludwig Wucherer (1790–1861), deutscher Unternehmer
 Nicolas Wucherer (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Otto Wucherer (1820–1873), deutsch-brasilianischer Arzt

Siehe auch:
 Wuchererschlössl in Kärnten
 Wucherung